Тарасовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тарасовская волость (Звенигородский уезд) — в составе Киевской губернии
 Тарасовская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии
 Тарасовская волость (Зеньковский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Тарасовская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Тарасовская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Тарасовская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии